Surkhang (plaats), een plaats in Mustang in Nepal

Tibetaanse Personen
Surkhang Sricho Tseten (18e - 19e eeuw), minister (kalön) van 1804-1815
Surkhang Tseten Dorje (19e eeuw), minister (kalön) van 1829-1844
Surkhang Sönam Wangchen (19e - 20e eeuw), minister (kalön) van 1893-1901
Surkhang Surpa (19e - 20e eeuw), vader van Surkhang Wangchen Geleg
Surkhang Wangchen Geleg (1910-1977), militair, minister (kalön) van 1943-1959, zoon van Surkhang Surpa
Surkhang Rimshi, minister in het Tibetaans kabinet (kashag) in ten minste de periode 1946-1950, broer van Wangchen Geleg
Surkhang Ngawang Geleg, kalön tripa (premier) van de Tibetaanse regering in ballingschap (1960-1965)